"San Agustín", versão castelhana de "Santo Agostinho", pode significar:

 San Agustín, município espanhol de Aragão
 San Agustín (El Salvador), município do departamento de Usulután
 San Agustín (distrito), distrito peruano do departamento de Junín
 San Agustín (Copán), município hondurenho
 San Agustín (Córdova), município argentino
 San Agustín (Huila), município colombiano
 Villa San Agustín, cidade argentina da província de San Juan
 Parque Arqueológico de San Agustín, parque colombiano
 San Agustín Acasaguastlán, município guatemalteco do departamento de El Progreso
 San Agustín del Guadalix, município espanhol da Comunidade de Madrid
 San Agustín del Pozo, município espanhol de Castela e Leão
 San Agustín (Buenos Aires), localidade da província de Buenos Aires
 San Agustín (Santa Fé), comuna argentina do departamento de Santa Fé
 San Augustín (navio - 1768), navio da Armada Espanhola
 Colégio San Agustín, colégio peruano

Ver também

Desambiguações de topônimos